Kovács Márta, Pintérné (1962) sakkozó
 Kovács Márta, Kurutzné (1940) építőmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja